Шулаков — фамилия. Известные носители:

 Шулаков, Виктор Александрович (1942—2009) — украинский театральный актёр, режиссёр, драматург, педагог; народный артист Украины.
 Шулаков, Виталий Юрьевич (род. 1983) — профессиональный хоккеист, защитник; мастер спорта России.
 Шулаков, Константин Степанович (1883 — после 1960) — эсер, земский учитель, агроном, делегат Всероссийского Учредительного собрания.